Skłody Borowe
 Skłody Średnie
 Skłody-Piotrowice
 Skłody-Przyrusy
 Skłody-Stachy